Виоланта:

 Виоланта — согласно классической традиции ранняя любовница и натурщица Тициана, дочь художника Пальмы Старшего.
 Виоланта Беатриса Баварская (1673—1731) — дочь баварского правителя Фердинанда Марии.